Полный список оперетт французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880) состоит из 107 сочинений, 98 из которых являются оригинальными, а 9 — переработанными версиями предыдущих его сочинений.

Поджанры 
Сценические произведения Оффенбаха, за исключением опер «Рейнские русалки» («Рейнская ундина», «Die Rheinnixen», 1864) и «Сказки Гофмана» (1881), широко упоминаются как «оперетты», хотя только 16 из них были обозначены самим композитором как оперетты. Для других произведений Оффенбах указывает следующие поджанры:
 оперетта-буфф (8 произведений) — ,
 опера́-коми́к (25) — opéra comique,
 опера́-буфф (23) — opéra bouffe,
 опера́-буффо́н (5) — opéra bouffon,
 опера-буфф феерия (2) — opéra bouffe féerie,
 опера-феерия — (2) opéra féerie музыкальная буффонада (3) — bouffonnerie musicale,
 сайнета (2) — saynète,
 пьеса на случай (2) — pièce d'occasion,
 ревю (2) — revue.

Для остальных Оффенбахом указываются следующие подзаголовки: фантастическая оперетта (), музыкальная антропофагия (anthropophagie musicale), музыкальная шинуазри (chinoiserie musicale, китайская музыкальная безделушка), музыкальная фантазия (fantaisie musicale), комедия с ариеттами (comédie à ariettes), эльзасский разговор (conversation alsacienne), бретонская легенда (légende bretonne), неаполитанская легенда (légende napolitaine''), вальс.

Список

См. также 
 Список произведений Жака Оффенбаха

Примечания

Литература 
 

Оффенбах